Tatouage, dessin à l'encre sous la peau.
Tatouage, film japonais de 1966 de Yasuzo Masumura ;
Tatouage numérique technique d'insertion d'information dans un document numérique ;
Marquage indélébile d'un objet, par exemple gravure d'un numéro sur les principales pièces d'un véhicule pour dissuader son vol ;
Le Tatouage, nouvelle de 1910.

Articles connexes 
 tatoué